

David Tzec 

David Natanael Pech Tzec (Yucatán, 12 de junio de 2001), conocido musicalmente como David Tzec, es un DJ y Productor musical Mexicano de los géneros house, slap house, bounce.

Biografía 

Nació en Mérida, la capital y ciudad más poblada del estado mexicano de Yucatán.

Desde su adolescencia empezó a escuchar música del genero EDM, en especial el House y empezó a producir canciones, dotándose en la música. Tiempos posteriores cumple la mayoría de edad, fue mejorando y adquiriendo más sobre la música.

Después de algunos meses de anunciar su inicio oficialmente como artista, empieza a hacer contratado para realizar actividades sociales como en fiestas, discotecas, y en otros centros sociales en distintas ciudades, logrando aceptaciones hasta la actualidad.

Discografía

Sencillos y EP 

2023

 I'm Good (Blue)
 Life Is Good
 Your Eyes

2022

 Ocean Drive
 Todo Contigo
 Bella Ciao
 Kungs
 Morbius
 The Nights (Original Mix)
 Sushi

2021

 Moth to a Flame
 Inferno (Remix)
 Unstoppable
 Unshakeable
 Ligther (Remix)

2020

 Noise Of Love
 On My Path
 Mala
 Hay Dj
 Acercate
 Destination
 Mood Beach

2019

 Keep The Party Going (Remix)

Referencias 

Disc jockeys de música electrónica
Disc jockeys de EDM
Remixers